Loyola University Chicago
Loyola University Maryland
Loyola University New Orleans
Loyola Marymount University